Torcuato hace referencia a varios artículos:

Personas
Torcuato Benjumeda
Torcuato Cayón
Torcuato Di Tella
Torcuato Di Tella (hijo)
Torcuato Emiliozzi
Torcuato Fernández-Miranda
Torcuato Luca de Tena
Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio
Torcuato Mendiri y Colera
Torcuato Ruiz del Peral
Torcuato Trujillo
Torcuato Tárrago y Mateos
Torcuato de Alvear
Torcuato de Ampurias
Torcuato del Tricastin

Véase también
San Torcuato (desambiguación)